Кастійо (гора) - гора в Андах.
 Ромен Дель Кастійо (фр. Romain Del Castillo, нар. 29 березня 1996, Ліон) — французький футболіст, нападник клубу «Ренн».